Сан Хуан Јае има више значења:

 Општина Сан Хуан Јае (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Јае (Сан Хуан Јае, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику